Piz Alv kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Pizzo Bianco (bergstopp i Schweiz), Samedan, Graubünden,
 Piz Alv (Pontresina),  bergstopp i Graubünden, 
 Piz Alv (Ferrera), bergstopp i Graubünden, 
 Piz Alv (bergstopp i Schweiz, Ticino), Gotthardmassivet,